Намбса́йм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 75 км на південь від Страсбура, 23 км на південний схід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 582,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Намбсайм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Намбсайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн